SBB-CFF-FFS Svájci Szövetségi Vasutak
 SBB (együttes) lengyel együttes